Los García bezeichnet:

 Los García (Sitcom), eine Sitcom aus Puerto Rico
 Los García (Chihuahua), einen Ort in Mexiko